Ya basta est une expression espagnole signifiant « Ça suffit ».

Musique 

 Ya Basta !, groupe français de rock'n'ska, actif de 1993 à 2006 ;
 Ya Basta, album du groupe de rock festif français Les Caméléons, sorti en 2009.

Cinéma 

 Ya basta !, court métrage de Gustave Kervern et Sébastien Rost sorti en 2010.